Frans Decap, oprichter van orgelfabriek in Herentals
Gebroeders Decap Antwerpen, orgelbouwer in Antwerpen